Juan Francisco ("Juanfran") Guevara Silvente (La Campana, Llorca, 19 d'agost de 1995) és un expilot de motociclisme espanyol que participava en la categoria de Moto3 amb l'RBA BOE Racing Team.

Retirada 
El 27 de desembre de 2017, el jove pilot del mundial emetia un comunicat en el qual anunciava la seva decisió irrevocable de retirar-se del món del motociclisme. Les seves paraules eren les següents:

"Ha estat una decisió molt dura, i meditada, que he pres amb ajuda, en primer lloc, de la meva família, de tota la directiva del Club de Fans i dels principals patrocinadors que m'han recolzat al llarg de tots aquests anys. La meva passió pel món del motociclisme no ha canviat en absolut, però diferents motius econòmics, i principalment personals, han donat motiu a prendre aquesta decisió irrevocable.

He decidit enfocar la meva carrera al món empresarial, estudis que he estat compaginant tots aquests anys mentre competia en el mundial de Motociclisme. Ha arribat un punt en el qual crec que d'aquesta forma vaig a poder créixer més com a persona i dedicar, a més, més temps a diferents projectes que porto desenvolupant durant els últims anys i que fins ara no he pogut defensar com es mereixen.

Tot el que estigui o hagi estat en aquest món, coneix tot el que cal sacrificar per poder donar el 100 % en els circuits. Vull dedicar més temps a la meva família i tornar a recuperar, en certa forma, amics i persones que he descurat.

Vull agrair a l'equipo RBA-BOÉ Racing Team la seva comprensió i desitjar-li molta sort en les seves properes temporades en el mundial de Motociclisme. Gràcies pel suport i per confiar en el meu durant aquests anys.

També donar les gràcies a TeaMMurcia per estar al meu costat des del primer moment i vetllar pel meu management des dels inicis fins avui. Gràcies a tots els patrocinadors que han apostat per mi des que vaig començar la meva carrera com a pilot en el campionat regional de la Regió de Múrcia, acumulant més de 40 podis en campionats nacionals, aconseguint el subcampionat d'Europa i portant el meu nom pels diferents continents a través del mundial de motociclisme, arribant a complir un somni com és el de pujar a un podi de MotoGP.

Finalment, i per a mi el més important, sou tots aquells afeccionats que heu lluït el 58 per tots els circuits en símbol de suport. El Club de Fan serà part de mi durant tota la meva vida. Vosaltres heu estat el motiu pel qual més tornades li he donat a aquest assumpte. Mai hi haurà suficients paraules per agrair-vos tot.

''Tanco una etapa de la meva vida de la qual em porto multitud de moments, i sobretot, gent meravellosa a la qual mai oblidaré. A tots vosaltres, als meus pares i a Miguel, GRÀCIES."

Estadístiques

Per temporada

Curses per any 

* Temporada en curs.

Enllaços externs 
 Perfil en motogp.com

Pilots espanyols de motociclisme de velocitat
Llorquins
Esportistes de la Regió de Múrcia